El Universal ist der Name folgender Tageszeitungen:
El Universal (Kolumbien)
El Universal (Mexiko)
El Universal (Panama)
El Universal (Spanien)
El Universal (Venezuela)